

Akronimi 
 -{RAI}-, Radiotelevisione Italiana, italijanski javni emiter
 -{RAI}-, NYSE simbol i akronim za Reynolds American, Inc., duvanaru u SAD
 -{RAI}-, IATA aerodromski kod za -{Praia International Airport}-, aerodrom u Kape Verdeu
 -{RAI}-, radioaktivni jod, u medicinskom kontekstu lečenja tiroidnih problema
 -{Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland}-, antropološki institut UK
 -{Islamic Republic of Iran Railways}-, iranske železnice
 -{Réseau Aérien Interinsulaire}-, bivše ime avio-kompanije Er Tahiti
 -{Amsterdam RAI Exhibition and Convention Centre}- ili samo RAI, konferencijski centar u Amsterdamu u Holandiji

Izmišljeni likovi 
 -{Rai}- (strip), izmišljeni lik iz Valijant komiksa
 -{Rai Bakuoh}-, jedan od likova iz borilačke igre Waku Waku 7
 -{Rai}-, protagonista animea Ginga Sengoku Gun'yūden Rai

Geografija 
 Rai (jedinica), tradicionalna tajlandska jedinica za površinu, jednaka 1,600 m²
 Re (Orn), komuna Orne département-a u Francuskoj
 Rai (Južni Korasan), selo u Južnokorazanskoj provinciji u Iranu

 Rai (Kuneo), naselje u italijanskom okrugu Kuneo
 Rai (Trevizo), naselje u italijanskom okrugu Trevizo

Ljudi 
 Rai (Bunti), indijsko prezime iz obalne Karnatake
 Rai sikh, pandžabi sikh jat klan i prezime
 Rai (-{Kanji}- , -{Hiragana}- ), japansko prezime izvedeno iz kineskog Lei ()
 Aišvarja Rai, (rođ. 1973) bivša Mis sveta (1994) i indijska glumica
 Anurita Rai, indijski plesač
 Bali Rai, mladi tinejdžerski fikcijski romansijer iz Lečestera u Engleskoj
 Bekara Butros al-Rahi ili Beshara Rai, patrijarh Maronita u Libanu
 Kajar Kinhana Rai, kanadski pisac i aktivista u Indiji
 Lakšmi Rai, južnoindijska glumica
 Lala Lajpat Rai, indijski autor, borac za slobodu i političar (1865—1928)
 Prakaš Rai, indijski glumac
 Prija Anjali Rai, američka pornografska glumica
 Rai, brazilski igrač fudbala (sokera)
 Amit Rai, filmski režiser
 Kalpnat Rai, političar
 Akarja Kuber Nat Rai, pisac
 Viveki Rai, hindi pisac
 Kusum Rai, političar
 Ram Bahadur Rai, novinar
 Jarkande Rai, bivši član Parlamenta Indije
 Gauri Šankar Rai, bivši član Parlamenta Indije
 Lajpat Rai, doktor

Socijalne i etničke grupe 
 Rai (etnička grupa), etnolingvistička grupa Nepala
 Dinastija Rai (cca 416—644), budistička dinastija iz Sindha (današnji Pakistan)

Ostalo 
 Rai, oblik narodne muzike koji potiče iz Orana u Alžiru, od beduinskih pastira; razvio se u popularni žanr
 Rai (), tajlandska poetska forma korišćena u zakonima i hronikama
 Rai jezici, jezik danvar rai
 Univerzitet Rai, univerzitet u Indiji
 -{Rai stones}-, vrsta kamene valute korišćena u Japu (Kerolin Ajlands)
 -{Rai}- (takođe -{Raai}-), hindi termin za seme senfa/slačice
 Raj, termin za raj u slovenskim jezicima
 Rai (film)

Vidi još 
 -{Raï}- (višeznačna odrednica)
 -{Rei}- (višeznačna odrednica)
 -{Ray}- (višeznačna odrednica)
 -{Rey}- (višeznačna odrednica)

Spoljašnje veze